Белоус, Владимир:
 Белоус, Владимир Александрович (род. 1952) — российский дипломат, посол на Сейшельских островах.
 Белоус, Владимир Григорьевич (род. 1993) — российский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Белоус, Владимир Никитович (1916—1980) — Герой Советского Союза.